George Forrest kan syfta på bland andra:

* George Forrest (1873–1932), skotsk botaniker
 George Forrest (1915–1999), amerikansk musiker
 George Forrest (1925–1997), skotsk historiker